Ekelund är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Ekelund 2 953
 Ekelundh 18
Tillsammans blir detta 2 971 personer. Den 11 december 2014 var 42 personer med namnet Ekelund bosatta i Finland.

Personer med efternamnet Ekelund
 Acke W Ekelund (1919–1989), konstnär
 Adam Wilhelm Ekelund (1796–1885), fysiker
 Allan Ekelund (1918–2009), filmman
 Anders Ekelund (född 1984), fotbollsspelare och tränare
 Anna Ekelund (född 1973), journalist
 Axel Ekelund (1878–1964), läkare
 Axel Ekelund (konstnär) (1919–1989), målare

 Bo Ekelund (1894–1983), friidrottare, idrottsledare, civilingjenjör

 Carl Joël Natanael Ekelund (1866–1946), veterinär

 Daniel Ekelund (1857–1935), jurist och ämbetsman

 Einar Ekelund (1898–1977), vaktmästareoch konstnär
 Erik Ekelund (1897–1976), finländsk litteraturhistoriker och författare

 Frans Ekelund (1882–1965), arkitekt
 Fredrik Ekelund (född 1953), författare, översättare och tolk
 Fritz Ekelund (1888–1973), militär

 Gunnar Ekelund, flera personer
 Gunnar Ekelund (politiker) (1850–1928), godsägare
 Gunnar Ekelund (militär) (1909–1995)

 Hans Ekelund (1940–2004), skogmästare och ämbetsman
 Henrik Ekelund, entreprenör 
 Herman Ekelund (1856–1945), företagsledare, författare
 Hilding Ekelund (1893–1984), finländsk arkitekt

 Ingeborg Ekelund (1908–1966), konstnär
 Irene Ekelund (född 1997), friidrottare, kortdistanslöpare
 Ivar Ekelund (1908–2002), konstnär

 Jacob Ekelund (1790–1840), historisk författare och pedagog
 Johan Ekelund (född 1960), musiker och musikproducent
 Johan Erik Ekelundh (1819–1867), präst och politiker
 John Ekelund (1865–1957), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 John Ekelund (konstnär) (1905–1987)

 Karin Ekelund (1913–1976), skådespelare, regissör och sångare
 Karin Allardt Ekelund (1895–1990), finländsk litteraturvetare och pedagog
 Kristina Ekelund (född 1958),översättare

 Louise Ekelund (född 1936), litteraturvetare och författare

 Magnus Ekelund (född 1986), rappare, musiker och musikproducent med artistnamnet Kitok
 Magnus Lorentz Ekelund (1777–1850), grosshandlare, brukspatron och rådman
 Mim Ekelund (1902–1982), dansös och skådespelare

 Nick Ekelund-Arenander (född 1989),svenskdansk löpare

 Ove Ekelund (1894–1961), författare och manusförfattare
 Ove Ekelund (konstnär) (1922–2010)

 Per-Erik Ekelund (född 1927), konstnär
 Peter Ekelund, flera personer
 Peter Ekelund (ishockeyspelare) (född 1971)
 Peter Ekelund (näringslivsperson) (född 1954)
 Poul Ekelund (1921–1976), svensk-dansk målare och grafiker

 Ragnar Ekelund (1892–1960), finländsk konstnär, poet och översättare
 Ronnie Ekelund (född 1972), dansk fotbollsspelare
 Rosa Ekelund (född 1933), konstnär

 Sofia Albertina Ekelund (aktiv omkring år 1800), skådespelare
 Sten Ekelund (1908–1988), konstnär

 Tage Ekelund (1908–1988), dekorationsmålare och tecknare
 Theofil Ekelund (1863–1955), präst

 Vilhelm Ekelund (1880–1949), poet, författare och aforistiker

 William Magnus Ekelund (1808–1889), handelsman och politiker

Se även
 Ekelund, Linneväveriet i Horred
 Ekelunda, by på Öland
Ekelund, Marks kommun - småort i Marks kommun
 Ekelundsbron, Stockholm
 Ekelundsgatan, Göteborg
 Ekelunds Gransjö, sjö i Vänersborgs kommun
 Ekelundsklara, sjö i Strängnäs kommun
 Ekelundssjön, sjö i Grästorps kommun, Västra Götaland

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland